

Bande dessinée 
 Voyage entre deux mondes (1990), cinquantième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre de Pierre Seron.

Cinéma 
 Along With the Gods : Les Deux Mondes (2017), film fantastique sud-coréen de Kim Yong-hwa ;
 Arthur 3 : La Guerre des deux mondes (2010), film français de Luc Besson ;
 
 Les Deux Mondes (2007), film français de Daniel Cohen ;
 Paw, un garçon entre deux mondes (1959), film danois d'Astrid Henning-Jensen.
 Les Deux Mondes (1930), film allemand d'Ewald André Dupont.

Géopolitique 
 La Russie entre deux mondes (2010), ouvrage de géopolitique d'Hélène Carrère d'Encausse ;
 Les Deux Mondes (1836), ouvrage de géopolitique de Gustave d'Eichthal.

Littérature 
 Arthur et la Guerre des deux mondes (2005), roman pour enfants de la série Arthur et les Minimoys de Luc Besson et Céline Garcia ;
 Journal des deux Mondes (1946), itinéraire de l'écrivain suisse Denis de Rougemont ;
 Les Deux Mondes (2011), roman techno-thriller américain de Neal Stephenson ;
 Revue des Deux Mondes (1829-en cours), revue mensuelle littéraire française ; 
 Prix de la Revue des Deux Mondes, prix littéraire qui récompense un ouvrage pour ses qualités littéraires.

Musique 
 Entre deux mondes... En équilibre (2006), albums de Najoua Belyzel ;
 Festival des Deux Mondes (1958), festival de musique classique fondé par le compositeur Gian Carlo Menotti ;
 Les Deux Mondes de Joe Dassin (1967), album du chanteur français Joe Dassin.

Télévision 
 Melinda, entre deux mondes, série télévisée américaine de John Gray ;
 Le Meilleur des deux mondes, épisode en deux parties de la série Star Trek.

Théâtre 
 Hôtel des deux mondes (1999), pièce de théâtre d'Éric-Emmanuel Schmitt ;
 Les Deux Mondes (1973), compagnie de théâtre de recherche et de création de Montréal.

Vidéo 
 King Rising 2 : Les Deux Mondes (2011), film vidéo américano-allemand d'Uwe Boll ;
 Zanzarah : La Légende des deux mondes (2002), jeu vidéo de rôle.